Зализничное — топоним, в переводе с украинского — Железнодорожный.

 Зализничный массив
 Зализничный поселковый совет
 Зализничный район — район Киева

См. также 
 Зализничное